Abu-Hayyan al-Gharnatí gramàtic andalusí
 Abu-Hayyan at-Tawhidí, filòsof persa